Soutěžní ročník Prima Divisione 1930/1931 byl 3. ročník třetí nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od 28. září 1930 do 7. července 1931. Postup do druhé ligy si vybojovaly kluby Comonse,Vigevanesi a Cagliari.

Celkem 80 klubů bylo rozděleno do celkem šesti skupin. Do Severní (Skupina Nord) bylo přiřazeno 56 klubů ze severní Itálie podle krajů a bylo rozděleno do čtyř skupin. V Jižní (Skupina Sud) bylo rozděleno 24 klubů do dvou skupin. Ze Severu postoupily z každé skupiny první dva do finále, které byly rozděleny na dvě skupiny. Vítězové skupin postoupili do 2. ligy. V Jižní části hrály mezi sebou vítězové skupiny a vítěz také postoupili do 2. ligy. Mělo se sestupovat, jenže po skončení sezony se rozhodlo o reorganizaci soutěží a tak sestoupili jen dva kluby.

Skupina Nord (Sever)

Základní část 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodovalo skóre
 kluby Pavia a Vogherese odehrály utkání o druhé místo. Utkání skončilo 3:2 pro Pavii.
 klub Sestri Levante odstoupil ze soutěže během sezony.
 kluby Carpi, Littorio Florencie, Clarense a Codogno zůstaly díky administrativě v soutěži.

Finálová skupina 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.

Skupina Sud (Jih) 

Poznámky
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodovalo skóre
 kluby Savoia, Bagnolese a Terni zůstaly díky administrativě v soutěži

Finále 

 klub Cagliari měl ze dvou utkání tři body a vyhrál tak Lega Sud a postoupil do 2. ligy.

Odkazy

Reference 

 rsssf

Externí odkazy 

Serie C
Fotbal v roce 1930
Fotbal v roce 1931
Sport v Itálii v roce 1930
Sport v Itálii v roce 1931